James Showers "Jim" Flanigan (3. august 1878 – 28. marts 1937) var en amerikansk roer som deltog i OL 1904 i St. Louis.

Flanigan blev olympisk mester i roning under OL 1904 i St. Louis. Han vandt i otter sammen med John Exley, Harry Lott, Charles Armstrong, Frederick Cresser, Michael Gleason, Joseph Dempsey, Frank Schell og Louis Abell (styrmand). Mandskabet repræsenterede Vesper Boat Club, Philadelphia.

Eksterne henvisninger 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/fl/jim-flanigan-1.html 

Roere fra USA
Olympiske mestre fra USA
Deltagere ved sommer-OL 1904